|}

 — железнодорожная линия в западном Токио, владельцем которой является Keio Corporation. Линия идёт от Синдзюку, до пригорода Хатиодзи. Линия Кэйо является частью сети которая объединяет несколько линий принадлежащих Keio Corporation, таких как: Новая Линия Кэйо, Линия Сагамихара, Линия Кэйбадзё, Линия Добуцуэн, Линия Такао и Линия Инокасира.

История 
Участок идущий от Синдзюку до Тёфу открылся в 1913-м году. Строительство участка до Хигаси-Хатиодзи (ныне Кэйо-Хатиодзи) было завершено родственной компанией Gyokunan Electric Railway в 1925 году. При этом данный участок был проложен стандартной японской шириной колеи в 1067 мм, и поезда со старого участка не могли использовать его для передвижения. От Синдзюку до Хигаси-Хатиодзи напрямую поезда начали ходить в 1928-м году когда ширину колеи привели к единому стандарту в 1372 мм.

Виды обслуживания 
Наряду с местными поездами, на линии действуют также 5 видов скорых поездов. Станция отправления — Синдзюку, если не указано иное. Английские наименования официально используются на данной линии вместе с японскими. Русские наименования разработаны специально для данной статьи.
 (SE)
 Большинство составов отправляются до станций Кэйо-Хатиодзи и Такаосангути, путь от Синдзюку занимает 37 минут, до Синдзюку 39 минут.
 (SSE)
 Большинство составов отправляются до станций Кэйо-Хатиодзи и Такаосангути.
 (E)
 Большинство составов продолжают своё движение с линии Синдзюку и переходят на линию Сагамихара на станции Тёфу; поезда отправляющиеся по утрам и вечерам отправляются до станций Кэйо-Хатиодзи, Такаосангути и Такахатафудо.
 (SeE)
 Только в будние дни; большинство отправляются на линию Сагамихара. До февраля 2013 года данный вид обслуживания имел название .
 (R)
 Большинство составов отправляются до станций Хасимото и Кэйо-Тама-Центр на линии Сагамихара.

 Также более короткое название . До 2001 года назывался .

Станции 
 Все станции находятся в границах Токио.
 Местные поезда(Local) останавливаются на каждой станции.

Условные обозначения:
 ● — все поезда останавливаются на данной станции; ◇- поезда останавливаются на данной станции во время проведения различных мероприятий;｜- все поезда не останавливаются на данной станции
 R — Rapid (Скорый); SeE — Semi Express (Полу Экспресс); E — Express (Экспресс); SSE — Semi-Special Express (Полу Специальный Экспресс); SE — Special Express (Специальный Экспресс)

Мероприятия из-за которых поезда останавливаются на станциях помеченных символом «◇» :
 Фуда: Фестиваль Фейерверков Города Тёфу
 Тобитакю: Футбольные матчи, концерты и другие мероприятия на стадионе Адзиномото
 Хигаси-Футю: Мероприятия (включая Arima Kinen) на трассе Tokyo Racecourse; пересадка на линию Кэйбадзё
 Накагавара: Фестиваль Фейерверков Сэйсэки-Тамагава
 Могусаэн: Выходные дни во время проведения Фестиваля Цветущей Сливы

Примечания

Ссылки 

 Сайт Кeio Corporation 
 Сайт Keio Corporation  
 Карта линий Кэйо 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио